Буер може да се отнася за:
 Буер, платноходка, движеща се по лед
 Буер (кораб), вид кораб
 Буер (Гелзенкирхен), квартал на град Гелзенкирхен, Германия